Schüttrigkeit ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Schüttrigkeit (1941–1980), deutsches Mordopfer
 Tim Schüttrigkeit (* 1995), deutscher Leichtathlet